13-й Чемпионат СССР по вольной борьбе проходил в Киеве с 6 по 8 декабря 1957 года. В соревнованиях участвовало 182 борца.

Медалисты

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — : Физкультура и спорт, 1978;
 Спортивный ежегодник 1951—1959 / Сост. Г. И. Михайлова — : Физкультура и спорт, 1961;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — : Физкультура и спорт, 1984.

Спортивные соревнования в Киеве
Декабрь 1957 года
Спорт на Украине в 1957 году
Чемпионаты СССР в 1957 году
Соревнования по борьбе на Украине